Gele dovenetelgalmug
 Witte dovenetelgalmug